Вулиця Леоніда Каденюка — назва вулиць в Україні, названих на честь українського космонавта та Героя України Каденюка Леоніда Костянтиновича (1951—2018).

Вулиця Леоніда Каденюка 
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Великі Мости.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Волочиськ.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Заводське.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Красилів.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Марганець.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Ніжин.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Овруч.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Тячів.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Хотин.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Чоп.
 Вулиця Леоніда Каденюка — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Каденюка 
 Вулиця Каденюка — вулиця в місті Городок.
 Вулиця Каденюка — вулиця в місті Надвірна.
 Вулиця Каденюка — вулиця в місті Хуст.

Вулиця Космонавта Каденюка 
 Вулиця Космонавта Каденюка — вулиця в місті Малин.

Вулиця Астронавта Каденюка 

 Вулиця Астронавта Каденюка — вулиця в місті Ківерці.